Greig ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Greig (Louisiana), im Iberia Parish
 Greig (New York), im Lewis County

Greig ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Samuilowitsch Greig (1775–1845), russischer Admiral und Kommandant der Schwarzmeerflotte 
 Brian Greig (* 1966), australischer Politiker
 David Greig (* 1969), britischer Autor von Theaterstücken

 John Keiller Greig (1881–1971), britischer Eiskunstläufer
 Marion Greig (* 1954), US-amerikanische Ruderin
 Mark Greig (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Mel Greig (* 1982), australische Journalistin und Moderatorin
 Robert Greig (1879–1958), australischer Schauspieler
 Samuel Greig (1735–1788), schottischer Marineoffizier und russischer Admiral, siehe Samuel Greigh
 Stan Greig (1930–2012), schottischer Jazz-Musiker
 Tamsin Greig (* 1967), britische Schauspielerin
 Teresa Billington-Greig (1877–1964), britische Frauenrechtlerin
 Tony Greig (1946–2012), englischer Cricketspieler